

Baudenkmäler 

|}

Bodendenkmäler 

Siehe: Liste der Bodendenkmäler in Beckum

Bewegliche Denkmäler 
Stand: April 2014

|}

Weblinks 

 Liste aller Baudenkmale in Beckum (Stadt Beckum)
 Liste aller Bodendenkmale und des beweglichen Denkmals in Beckum (Stadt Beckum)
 Denkmäler in Beckum (Heimatverein Beckum)

Beckum
!